Le Stade niçois est un club de rugby à XV français basé à Nice dont l'équipe senior féminine participe au Championnat de France féminin de rugby à XV de  fédérale.

Historique

Logo

Palmarès 
 2004 : Championnes de France  
 2006 : Vice-championnes de France 
 2010 : Championnes de France

Liste des joueuses

Liste des entraîneurs 
 Christian Cauvy
 Jean Pierre rey
 Lydie Acero Verucchi
 Loric Mendez
 Mallaud Sophie 
 Gouyon paul

Annexes

Articles connexes 
 Stade niçois rugby

Liens externes 
 

Club de rugby à XV en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Club féminin de rugby à XV en France
rugby à XV
Club de rugby à XV fondé en 1991
Rugby à XV dans les Alpes-Maritimes‌